A Copa Brasil de Futebol Infantil de 2017 foi a 22ª edição da "Copa Votorantim", a tradicional competição de futebol masculino para atletas com até 15 anos de idade do Brasil. Organizada pela Prefeitura Municipal de Votorantim, começará em 12, na cidade paulista de Votorantim e é disputada por 16 equipes de oito estados do país. As partidas são disputadas no Estádio Municipal Domenico Paolo Metidieri.

Regulamento 

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro equipes, que jogam entre si em turno único na primeira fase. O Grupo A é formado por São Paulo, Cruzeiro, Internacional e Sport Recife. No Grupo B estão Votorantim, Flamengo, Coritiba e Bahia. No C estão  Botafogo, Corinthians, Figueirense e Vitória; e o D é composto por Palmeiras, Goiás, Grêmio e Atlético Mineiro. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final e assim sucessivamente até a decisão no dia 24. Como é uma competição sub-15, os jogos são disputados em dois tempos de 30 minutos e não há limite de substituições.

Transmissão 
 : TV TEM e TV Votorantim

Equipes participantes 

Como já ocorrera na edição anterior, foi formada uma seleção de atletas sub-15 da cidade de Votorantim para a disputa. As 16 equipes que participaram desta edição foram:

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Quartas de Final

Semifinal

Final

E

Premiação 

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 83%;"
|-

http://globoesporte.globo.com/sp/sorocaba/jogo/22-01-2017/palmeiras-flamengo/
2017
Futebol de 2017 em São Paulo